Aardrijkskunde
Carroll (Iowa), plaats in de Amerikaanse staat Iowa
Carroll (Nebraska), plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
Carroll (Ohio), plaats in de Amerikaanse staat Ohio
Carroll (New Hampshire), plaats in de Amerikaanse staat New Hampshire
Carroll Valley, plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
East Carroll Parish, parish in de Amerikaanse staat Louisiana
Mount Carroll, plaats in de Amerikaanse staat Illinois
West Carroll Parish, parish in de Amerikaanse staat Louisiana

Onderwijs
Carroll-universiteit, Amerikaanse christelijke universiteit in de staat Wisconsin

Personen met de achternaam Carroll
Andy Carroll, Engels voetballer
Earl Carroll, Amerikaans rhythm & blues-zanger
E.Jean Carroll, Amerikaans journaliste en columniste
Jean Carroll, Amerikaans actrice
Jim Carroll, Amerikaans schrijver en muzikant
Lewis Carroll, Brits wiskundige en logicus, bekend van zijn kinderboeken zoals Alice in Wonderland
Mickey Carroll, Amerikaans acteur
Mike Carroll, Amerikaans skateboarder

Zie ook 
Carol (doorverwijspagina)
Carroll County (doorverwijspagina)

Engelse achternaam